Chimneytop bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimneytop (North Carolina)	
 Chimneytop (South Carolina)	
 Chimneytop (Tennessee)	

Siehe auch:
 Chimneytop Mountain